Сипучі піски — перенасичені повітрям і вологою піски, що здатні засмоктувати предмети
 «Сипучі піски» — трилер Сема Фьорстенберга (2002)
 «Сипучі піски: Хроніки власної смерті» — фільм жахів Лоли Воллес (2006)